Indianapolis 500 2001 je bila petinosemdeseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 27. maja 2001.

Rezultati 

2001 v športu
2001